Sumber est un toponyme qui peut désigner :
Sumber, une ville d'Indonésie située sur l'île de Java, chef lieu du kabupaten de Cirebon.

Voir aussi 

Šumber, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie.